Kotusz (niem. Kotusch) – wieś w Polsce, w powiecie grodziskim, w gminie Kamieniec
 Kotusz – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim